Il doppio del torneo di tennis San Luis Potosí Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Edwin Kempes e Peter Wessels che hanno battuto in finale Jose Frontera e Bobby Kokavec 7-6, 4-6, 7-5.

Teste di serie 

 Maurice Ruah /  Laurence Tieleman (primo turno)
 Edwin Kempes /  Peter Wessels (Campioni)

 Jeff Coetzee /  Marco Osorio (primo turno)
 Alejandro Hernández /  Mariano Sánchez (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

San Luis Potosí Challenger 1998